D10 oder D 10 steht für:
 Elberadweg (D10), die zehnte D-Netz-Radroute
 Alpina D10, Auto des Herstellers Alpina Burkard Bovensiepen

Marine:
 HMS D10, U-Boot der E-Klasse der britischen Royal Navy im Zweiten Weltkrieg (später HMS E2)
 HMS Audacity (D10), britischer Geleitflugzeugträger (vorher Frachtschiff Hannover)
 HMS Intrepid (D10), Zerstörer der I-Klasse der britischen Royal Navy im Zweiten Weltkrieg
 HMS Rajah (D10), britischer Geleitflugzeugträger (vorher USS Prince (CVE-45) der Bogue-Klasse)
 SMS D 10, Torpedodivisionsboot der Kaiserlichen Marine

D-10 steht für:
 Roland D-10, Synthesizer von Roland (Unternehmen)
 D-10T, sowjetische Panzerkanone

Siehe auch:
 DX

D10